Имере́тия (Имере́ти, ) — регион (край, мхаре) и историческая область в Западной Грузии, в бассейне среднего течения реки Риони и её притоков. Жители области (имеретины) говорят на имеретинском диалекте грузинского языка, в прошлом отличались некоторыми локальными особенностями культуры и быта.

Центр региона — Кутаиси. Часть территории края контролируется частично признанной Республикой Южная Осетия.

Недалеко от городка Цхалтубо и примерно в 10 километрах от Кутаиси находится самая крупная пещера в Грузии — пещера Кумистави, переименованная в 2010 году в пещеру Прометея.

История 

В конце XV века, в результате феодальных междоусобиц, усилившихся после нашествия Тамерлана, Имеретия выделилась из грузинского государства в самостоятельное феодальное государство — Имеретинское царство (наряду с Картли и Кахети) — со столицей Кутаиси.

В конце XVI века Имеретинское царство ограничивалось территорией Имеретии.

По ирано-турецкому миру 1555 года Имеретинское царство было подчинено османской Турции и платило дань невольниками или деньгами и натурой. Его история была наполнена постоянными феодальными смутами и процветанием работорговли. Феодальные междоусобицы особенно усилились в XVII веке.

Лишь царь Соломон I (1752 — 1784) смог укрепить царскую власть. Он запретил работорговлю, стремился к объединению всей Западной Грузии. Многолетняя война Соломона I с турками ознаменовалась победой в 1757 году и военным союзом с царём Картли Ираклием II в 1758 году.

В XVIII веке цари Имеретинского царства неоднократно обращались за помощью к России, но просьбы отклонялись во избежание осложнения отношений с Турцией. Наконец, в 1769 году Екатериной II в Грузию был направлен корпус генерала Тотлебена (впоследствии, незадолго до вывода российских войск, заменён генералом Сухотиным). Тотлебену удалось взять турецкие крепости в Имеретии и занять Кутаиси. Он также осаждал город и крепость Поти. Несмотря на кратковременность пребывания российских войск, эти военные успехи оказали влияние на последующие мирные переговоры с Турцией: по Кючук-Кайнарджийскому русско-турецкому договору 1774 года дань Имеретинского царства Турции была отменена. Крепости, взятые Тотлебеном, туркам возвращены не были.

В 1811 году Имеретинское царство было превращено в Имеретинскую область Российской империи.

Административное деление 
Имеретия в административном отношении делится на 11 муниципалитетов (до 2006 года — районов) и 1 город краевого подчинения:

Населённые пункты 
Национальный состав края (перепись 2014 года)
Города
 Кутаиси (147 635 чел., перепись 2014 года),
 Самтредиа (25 318 чел.),
 Зестафони (20 814 чел.),
 Чиатура (12 803 чел.),
 Цхалтубо (11 281 чел.),
 Ткибули (9770 чел.),
 Хони (8987 чел.),
 Сачхере (6140 чел.),
 Тержола (4644 чел.),
 Вани (3744 чел.),
 Багдати (3707 чел.).

Посёлки городского типа
 Харагаули (1965 чел., перепись 2014 года),
 Кулаши (1702 чел.).

Население 
Жители края (имеретины) говорят на имеретинском диалекте грузинского языка.

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения края составила 507 038 жителей, на 1 января 2014 года — 703 300 человек, на 2009 год — 693 500 человек.

Население края по переписи населения 2014 года составило 533 906 человек, по переписи 2002 года — 699 666 человек.

Национальный состав населения Имеретии по переписи 2014 г.

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания